Schandry ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Schandry (* 1956), deutscher Gründer des Klecks-Theaters Hannover
 Rainer Schandry (* 1944), deutscher Professor für Biologische Psychologie